Gyrodactylidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Gyrodactylidae i ordningen Monopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gyrodactylidae 54 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bilder

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Gyrodactylidae